А́ллан Мур (, ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения как тренера 
клубных команд:

национальных команд:

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады